Парламентарните избори в Молдова през 2010 г. са проведени на 28 ноември. На тях са участвали 1 720 993 избиратели, което е 61,64 % от общия брой на гласуващи, включени в избирателните списъци.

Резултати 

2010
Избори през 2010 година
2010 година в Европа